Tukan – nazwa przedstawicieli rodziny tukanowatych. Niekiedy znaczenie jej ogranicza się tylko do ptaków z rodzaju Ramphastos należącego do tej rodziny.
 Gwiazdozbiór Tukana
 Eugeniusz Tukan-Wolski (1928–2014) – polski malarz